Nixon (pel·lícula), biopic dirigida per Oliver Stone, estrenada el 1995
 Nixon (Nevada), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada
 Nixon (Pennsilvània), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Biografies:
 Jay Nixon (De Soto, Missouri, 1956), polític estatunidenc del Partit Demòcrata i governador de Missouri des del 2009
 Pat Nixon (1912 - 1993), esposa del President dels Estats Units Richard Nixon i Primera Dama entre 1969 i 1974
 Richard Nixon (Yorba Linda, Califòrnia, 1913 - Nova York, 1994), 37è president dels Estats Units des de 1968 a 1974